est la formule brute de plusieurs isomères.

 Benzoquinone
 1,2-benzoquinone, numéro CAS 
 1,4-benzoquinone, numéro CAS